Burrrprint (2) HD — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 13 березня 2010 р. за 3 місяці після шостого студійного альбому The State vs. Radric Davis. Гост: DJ Holiday. Більшість пісень спродюсував Drumma Boy. Матеріал записано до того, як Gucci Mane потрапив до в'язниці, крім інтро, що містить телефонну розмову репера з тюрми. Є сиквелом до The Burrprint: The Movie 3-D (2009). У моніторі з обкладинки можна помітити кадр з кліпу «Lemonade».

Мікстейп дебютував на 19-ій сходинці Billboard 200 з результатом у 19 тис. проданих копій за перший тиждень. «Beat It Up» посіла 36-ту позицію Hot R&B/Hip-Hop Songs і 22-гу Rap Songs. Трек також потрапив до делюкс-видання платівки The Appeal: Georgia's Most Wanted. «Atlanta Zoo» й «911 Emergency» — 15-ту та 21-шу Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles. На «911 Emergency», «Boy from the Block», «Everybody Looking» (більш ніж 10 млн переглядів на YouTube), «Antisocial» зняли відеокліпи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane